Elson ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Elson (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Anita Elson (* 1974), norwegische Badmintonspielerin
 Christopher Elson, britischer Schauspieler
 Diane Elson (* 1946), britische Soziologin und Ökonomin
 Edward Elliot Elson (* 1934), US-amerikanischer Wirtschaftsmanager, Politiker und Diplomat
 Francisco Elson (* 1976), niederländischer Basketballspieler
 Karen Elson (* 1979), britisches Model und Singer-Songwriterin
 Peter Elson (1947–1998), englischer Illustrator, Maler und Grafiker
 Steve Elson (* 1953), amerikanischer Jazz- und Fusionmusiker

Vorname:
 Élson Falcão da Silva (* 1981), brasilianischer Fußballspieler, bekannt als Élson

im NRHP gelistete Objekte:
 Elson Bridge, in El Moro, Connecticut, ID-Nr. 85000215
 Elson-Dudley House, in Meridian, Mississippi, ID-Nr. 79003390
 Elson-Magnolia Flour Mill, in Magnolia, Ohio, ID-Nr. 00000800

Siehe auch:
 Elsen